Nové Sady est un toponyme qui peut désigner :

Nové Sady, une commune du district de Nitra, dans la région de Nitra.

Nové Sady, une commune du district de Vyškov, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Nové Sady, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie